

Anno 
 550 o 550 a.C.

Codici 
 550 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Schwerin, nella regione Meclemburgo-Pomerania Anteriore della Germania

Matematica 
 550 – numero

Strade 
 Kaldidalur, in Islanda